José Ariano Rodrigues Robles, também conhecido como José Ariano Rodrigues (Granada (Espanha), Granada, Espanha, 29 de Julho de 1888 - Lins, 1953) foi um empresário espanhol.

Biografia 

José Ariano é filho de Antônio Ariano Rodrigues e Anna Rodrigues Robles. Em 1890, quando tinha 2 anos, desembarcou no Porto do Rio de Janeiro. Crescido, mudou-se para a cidade de Bocaína - SP. Em 1927, mudou-se novamente, agora para Bariri, tornando-se empresário "na Graça de Deus". Após o seu casamento, mudou-se de cidade mais uma vez, agora para Lins, aonde foi proprietário de alguns terrenos e algumas fazendas de café. Foi presidente da Legião Brasileira de Assistência, oferecendo auxílio aos mais necessitados. Da união do seu casamento, nasceram 12 filhos, 6 homens e 6 mulheres. Destes, permanecem vivos apenas 3 deles: Aurora Ariano Crespo, Nely Ariano Crespo e Ercília Ariano Crespo. Morreu em 1953, vítima de um Derrame Cerebral. Seus filhos doaram alguns dos seus terrenos para a Prefeitura de Lins. Um destes virou uma escola estadual que leva seu nome (E. E. José Ariano Rodrigues), outro virou uma Igreja de Nossa Senhora Aparecida, e outro virou o almoxarifado municipal da Sabesp. 

Empresários da Espanha